Влади́мир Якове́нко: Яковенко, Владимир Александрович (1890—1974) — военный врач-гигиенист, профессор, курортолог.
 Яковенко, Владимир Андреевич (род. 1938) — белорусский физик, педагог.
 Яковенко, Владимир Иванович (1857—1923) — русский психиатр, один из основоположников социальной психиатрии и организации психиатрической помощи.
 Яковенко, Владимир Кириллович (1919—1996) — советский партизан, государственный деятель.
 Яковенко, Владимир Мефодиевич (1934—2022) — украинский радиофизик, академик НАН Украины (2000).